Чемпионат Азии по международным шашкам 2015 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 25 апреля по 5 мая в основной программе, быстрых шашках и блице среди мужчин и женщин. Одновременно проводились чемпионат Азии по русским шашкам и чемпионат Азии по турецким шашкам.

Результаты

Классические

Блиц

Рапид 

 MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Календарь на сайте ФМЖД

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2015 год в шашках
Апрель 2015 года
Май 2015 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Спорт в Узбекистане в 2015 году
Чемпионаты Азии в 2015 году
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане
Чемпионаты Азии в Узбекистане